Шатоне́ф-де-Шабр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 580 км на південний схід від Парижа, 120 км на північ від Марселя, 37 км на південний захід від Гапа.

Історія 

1 січня 2016 року Шатонеф-де-Шабр, Антонав i Риб'є було об'єднано в новий муніципалітет Валь-Бюек-Меуж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 137 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 317,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шатонеф-де-Шабр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатонеф-де-Шабр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхні Альпи